Никола́й Милю́тин: Милютин, Николай Александрович (1889—1942) — советский государственный деятель, нарком финансов РСФСР, архитектор и теоретик градостроительства.
 Милютин, Николай Алексеевич (1818—1872) — российский государственный деятель, статс-секретарь, главный разработчик Крестьянской реформы 1861 года.